Příjmení Bloom nosí více osobností:

 Eric Bloom (* 1944) – americký zpěvák
 Gilad Bloom (* 1967) – izraelský tenista
 Harold Bloom (1930–2019) – americký literární teoretik
 Matt Bloom (* 1972) – americký profesionální wrestler
 Orlando Bloom (* 1977) – britský herec
 Phil Bloom (* 1945) – holandská umělkyně

jiný význam
 Bratři Bloomovi – americký film z roku 2008
 Mr. & Mrs. Bloom – americký televizní seriál
 In Bloom – skladba americké grungeové skupiny Nirvana
 Bloomův filtr – datová struktura nazvaná podle Burtona Howarda Blooma

 hudební alba
 Bloom (album, Audio Adrenaline) – album skupiny Audio Adrenaline z roku 1996
 Bloom (album, Beach House) – album skupiny Beach House z roku 2012
 Bloom (album, Jeff Coffin) – album Jeffa Coffina z roku 2005
 Bloom (album, Eric Johnson) – album Erica Johnsona z roku 2005

Rozcestníky - příjmení